Evropsko prvenstvo v nogometu 1972 je bilo četrto Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je med 14. in 18. junijem 1972 potekalo v belgijskih mestih Bruselj, Antwerp in Liège. Zmagala je zahodnonemška reprezentanca, drugo mesto je osvojila sovjetska, tretje pa belgijska.

Prizorišča

Tekmovanje

Polfinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Najboljši strelci
4 goli
 Gerd Müller

1 gol
 Herbert Wimmer
 Anatolij Konkov
 Raoul Lambert
 Odilon Polleunis
 Paul Van Himst
 Lajos Kű

1972
Športne prireditve v Belgiji
1972 v športu
Šport v Antwerpnu
Šport v Bruslju
Liège